Die Trockennasenprimaten,
Trockennasenaffen
oder Haarnasenaffen
(Haplorhini
oder Haplorrhini)
sind eine untergeordnete Verwandtschaftsgruppe der Primaten, zu der in der biologischen Systematik auch der Mensch gehört. Sie werden den Feuchtnasenprimaten gegenübergestellt und teilen sich in die Koboldmakis und die Affen auf. Traditionell wurden die Koboldmakis dagegen mit den Feuchtnasenprimaten als Halbaffen zusammengefasst.

Allgemeines 
Die Trockennasenprimaten, zu denen auch der Mensch gehört, unterscheiden sich in einer Reihe von Merkmalen von den Feuchtnasenprimaten, wie etwa dem Nasenspiegel (Rhinarium), der bei den Trockennasenprimaten nicht vorhanden ist, was sich auch in einem eher schlechteren Geruchssinn niederschlägt; auch haben diese Tiere eine knöcherne Wand zwischen Augen- und Schläfenhöhlen. Darüber hinaus überwiegen bei Trockennasenprimaten Einzelgeburten.

Unterschiede zwischen Koboldmakis und Affen nach Geissmann:

Verbreitung 
Trockennasenprimaten (ohne den Menschen) kommen in tropischen und subtropischen Gebieten Amerikas und Afrikas (allerdings nicht auf Madagaskar), in Gibraltar sowie in Süd- und Südostasien bis nach Japan vor. Der Berberaffe (Macaca sylvanus) ist die einzige frei lebende Primatenart Europas (Felsen von Gibraltar).

Der Mensch besiedelt alle Kontinente, mit Ausnahme der Antarktis.

Systematik 
Man unterteilt die Trockennasenprimaten in folgende Gruppen:
 Die Koboldmakis in Südostasien und die ausgestorbenen, ursprünglich in Nordamerika und Eurasien verbreiteten Omomyidae. Sie wurden früher mit den Feuchtnasenprimaten als Halbaffen zusammengefasst.
 Affen
 Die Neuweltaffen kommen nur auf dem amerikanischen Kontinent vor, daher diese Bezeichnung. Sie teilen sich in fünf Familien: Krallenaffen (Callitrichidae), Kapuzinerartige (Cebidae), Nachtaffen (Aotidae), Klammerschwanzaffen (Atelidae) und Sakiaffen (Pitheciidae).
 Die Altweltaffen aus Eurasien und Afrika teilen sich wiederum in zwei Überfamilien: die Geschwänzten Altweltaffen (Cercopithecoidea), deren einzige rezente Familie die Meerkatzenverwandten (Cercopithecidae) sind, und die Menschenartigen (Hominoidea), zu denen die Gibbons sowie die Menschenaffen (inklusive der Hominini) gehören.

Das Diagramm verdeutlicht die Verwandtschaftsverhältnisse:

Zu den Trockennasenprimaten gehörte auch die ausgestorbene Gattung Afrasia aus der ausgestorbenen Familie der Afrotarsiidae.

Literatur 
 Reginald Innes Pocock: On the External Characters of the Lemurs and of Tarsius. In: Proceedings of the Zoological Society of London. Band 88, Nr. 1–2, August 1918, S. 19–53, doi:10.1111/j.1096-3642.1918.tb02076.x.
 Thomas Geissmann: Vergleichende Primatologie. Springer, Berlin 2003, ISBN 3-540-43645-6.

Einzelnachweise

Weblinks